

Anglia 
 Stoughton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Stoughton – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Stoughton – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Stoulton – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)

USA 
 Stoughton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Stoughton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Stoughton (ang. Stoughton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk

Zobacz też